Le Hornbach, en français la Horn, une rivière allemande traversant le pays de Bitche à l'est de la Moselle.
 Hornbach, une ville allemande du Land de Rhénanie-Palatinat traversée par cette rivière.
 Hornbach, une chaîne de magasins de bricolage allemande.

Homonymie de toponyme